Březina může být:
 Březina (dříve okres Blansko) – obec v okrese Brno-venkov (dříve okrese Blansko)
 Březina (dříve okres Tišnov) – obec v okrese Brno-venkov
 Březina (okres Jičín) – obec v okrese Jičín
 Březina (okres Jindřichův Hradec) – obec v okrese Jindřichův Hradec
 Březina (okres Mladá Boleslav) – obec v okrese Mladá Boleslav
 Březina (okres Rokycany) – obec v okrese Rokycany
 Březina (okres Svitavy) – obec v okrese Svitavy

část obce
 Březina (Vlastějovice) – část obce Vlastějovice v okrese Kutná Hora
 Březina (Hořepník) – část obce Hořepník v okrese Pelhřimov
 Březina (Luká) – část obce Luká v okrese Olomouc
 Březina (Nové Sady) – část obce Nové Sady v okrese Vyškov

objekt
 Březina (vojenský újezd Hradiště) – zaniklá vesnice ve vojenském újezdu Hradiště v okrese Karlovy Vary
 Březina (hradiště) – raně středověké hradiště v okrese Rokycany
 Březina (hrad) – zřícenina hradu v okrese Rokycany
 Březina (zámek, okres Rokycany) – zámek v okrese Rokycany
 Březina (zámek, okres Pelhřimov) – zámek v okrese Pelhřimov
 Březina (rozhledna) u vsi Žandov v okrese Kutná Hora 

vrchol
 Březina (555 m) – vrchol u Žandov v okrese Kutná Hora s rozhlednou
 Březina (Lužické hory) – vrchol u Heřmanic v okrese Liberec (375 metrů nad mořem)
 Březina (Rakovnická pahorkatina) (573 m) – vrchol v Žihelské pahorkatině, jihovýchodně od Vysoké Libyně, v okrese Plzeň-sever

chráněné území
 Březina (přírodní památka) – přírodní památka v okrese Brno-venkov
 Březina (přírodní rezervace) – přírodní rezervace na pomezí okresu Teplice a okresu Litoměřice

jiný název 
 Vojenský újezd Březina – vojenský újezd v okrese Vyškov

příjmení osob
 Březina (příjmení) – více nositelů příjmení

Podobné názvy 
 Březinka
 Nebřeziny

Externí odkazy